De IAAF Hall of Fame werd door de IAAF opgericht in 2012. Het is bedoeld om atleten die van grote waarde zijn geweest voor de atletiek te eren.

Criteria 
De minimumeisen om opgenomen te worden zijn:
 Atleten moeten minimaal twee gouden medailles gewonnen hebben bij de wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.
 Atleten moeten minimaal een wereldrecord hebben gevestigd.
 Atleten moeten minimaal tien jaar gestopt zijn met topsport als zij worden voorgesteld voor de Hall of Fame.

Leden 
Sinds 21 november 2014, na de laatste toevoeging met twaalf namen, staan er 48 atleten op de lijst:

Zie ook 
 IAAF World Athlete of the Year

Externe link 
 Officiële website

Atleet
Atletiekprijs